

Personnalités 

 Chuck Garric (né en 1967), musicien américain ;
 Robert Garric (1896-1967), écrivain français, personnalité du catholicisme social ;
 Yves Garric (né en 1948), journaliste, écrivain et réalisateur français.

Lieux 

 Le Garric, commune française, dans le Tarn.

Biologie 
Garric est un nom vernaculaire notamment porté par :
 Tibicina garricola - la Cigale du Garric ;
 Quercus coccifera - le Garric ou Chêne kermès.